Feldtor steht für: 
 einen aus dem regulären Spiel erzielten Treffer beim Fußball (im Gegensatz zum Strafstoß)
 eine Variante des Treffers beim American Football und Canadian Football, siehe Field Goal
 die Bezeichnung für das auf dem Spielfeld platzierte Tor beim Rugby